O Campeonato Regional (ou Insular) do Sal de 2017–18 foi a epoca de Liga Insular do Sal, competição de futebol.    O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS).Foi o segundo tempo presentado com oito na Primeira Divisão e 14 jogos por clube, e o primeiro com cinco na Segunda Divisão.  O temporada iniciado em 2 de dezembro e terminado em 25 de março. Todos o jogos jogarado na Estádio Marcelo Leitão, localiza-se na zona suleste do Espargos.

O campeão do torneio foi o Grupo Desportivo Palmeira conqustou o 3a título e recentemente do clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018.

Palmeira venceu 10 jogos e o novo recorde com 32 pontos, SC Santa Maria artilheirado o mais gols com 39, o segundo recorde do clube.

Os Gaviões finido o último posição e relegado na Segunda Divisão na próxima temporada.

Clubes

Primeira Divisão
Académica (Espargos)
Académico do Aeroporto
ASGUI - Santa Maria
Florença - Santa Maria
Os Gaviões - Hortelã
Juventude (Sal)
Palmeira
SC Santa Maria

Segunda Divisåo
Chã de Matias
Jovens Unidos - RIbeira Funda
Nova Geração
GDRC Pretória
Sport Clube Verdun

Resumo da Temporada
A edição 2017-18 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académico do Aeroporto.

Primeira Divisão

Classificação Final

Segunda Divisão
1a: Grupo Desportivo Oásis Atlântico (Santa Maria)
2a: Sport Club Verdun Pedra de Lume

Estadísticas
Melhor vitória::  ASGUI 2-9 Santa Maria (9 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
Associação Regional do Futebol do Sal (ARFS) á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Sal
Sal
Sal